Абу Тахир ( — букв. «отец чистого») — кунья, часть арабского имени.
 Абу Тахир аль-Джаннаби (906—944) — правитель государства карматов, возглавивший в 930 году вторжение в Мекку.
 Абу Тахир Язид ибн Мухаммед (ум. 948) — шестой Ширваншах (917—948).
 Абу Тахир ас-Силафи (1085—1180) — исламский богослов, хадисовед, шафиитский правовед.
 Абу Тахир ас-Сиджаванди (XII—XIII века) — среднеазиатский математик и законовед.
 Абу Тахир Файрузабади (1329—1415) — арабский лексикограф.
 Абу Тахирходжа Самарканди — учёный, историк и писатель XIX века.